53-й полк может означать:

Пехотные (стрелковые, мотострелковые) полки 
 Волынский 53-й пехотный полк (Русская императорская армия)
 53-й егерский полк (Русская императорская армия)
 53-й Алабамский пехотный полк (Конфедеративные Штаты Америки)
 53-й Виргинский добровольческий пехотный полк (Конфедеративные Штаты Америки)
 53-й Нью-Йоркский пехотный полк (США, 1861—1862)
 53-й Северокаролинский пехотный полк (Конфедеративные Штаты Америки)

Авиационные полки 
 53-й истребительный авиационный Домбровский ордена Александра Невского полк (ВС СССР)
 53-й гвардейский истребительный авиационный Сталинградский орденов Ленина и Александра Невского полк (ВС СССР)
 53-й гвардейский авиационный Сталинградский орденов Ленина и Александра Невского полк истребителей-бомбардировщиков (ВС СССР, ВС РФ)